Тезокипа има више значења:

 Тезокипа (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тезокипа (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезокипа (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезокипа (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику